Juan Carlos Hernández puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Juan Carlos Hernández Nava, director de cine y actor mexicano.
 Juan Carlos Hernández Escobar, futbolista chileno.